Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Nicklas Kulti 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Richard Krajicek (primo turno)
 Assente

 Félix Mantilla (primo turno)
 Tommy Haas (quarti di finale)
 Nicolas Kiefer (campione)
 Jérôme Golmard (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1999
ATP Tour 1999